Waalse Krook, een buurt in het centrum van de Belgische stad Gent
 Ab Krook (1944), een Nederlands schaatscoach
 Lourens Krook, een Nederlands architect (1865-1944)